Дендробиум бело-багряный () — вид многолетних трявянистых растений семейства .

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках чаще используется научное название .

Тайское название: เอื้องผาเวียง (Ueang Pha Wiang).

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Callista albosanguinea (Lindl. & Paxton) Kuntze, 1891

Биологическое описание 
Симподиальные вечнозелёные или листопадные растения мелких или средних размеров.

Псевдобульбы булавообразные, до 25 см длиной.

Листья широко-ланцетные.

Соцветия 2—7 цветковые, образуются на вызревших псевдобульбах, из верхних междоузлий.

Цветки снежно-белые, с двумя сиреневато-красными пятнами на губе, ароматные, долго не увядающие, около 6,5 см, по другим данным 5-9 см в диаметре.

Ареал, экологические особенности 
Север Таиланда, Мьянма.

Эпифит в горных лесах на высотах от 300 до 600 метров над уровнем моря. Цветение февраль — март.

Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

В культуре 
Температурная группа — от умеренной до тёплой.

Посадка на блок при наличии высокой относительной влажности воздуха и ежедневного полива. Возможна посадка в горшок или корзинку для эпифитов. Субстрат не должен препятствовать движению воздуха. Состав субстрата — сосновая кора средней и крупной фракции. Полив по мере просыхания субстрата.

Во время вегетации полив обильный. Период покоя с осени по весну. В это время сокращают полив и снижают температуру воздуха.

Освещение: яркое рассеянное.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Baker Margaret L., Baker Charles O. 1996. Orchid Species Culture; Dendrobium. ISBN 9780881923667
 Wood, H.P. 2006. The Dendrobiums. A.R.G.Gantner Verlag, Ruggell, Liechtenstein.
 Nantiya Vaddhanaphuti, 2005, A Field Guide to the Wild Orchids of Thailand ISBN 9749575806
 Luckel E, 1980, Dendrobium albosanguineum Lindley & Paxton 1851. Orchidee 31. (1): 1 — 4

Ссылки 
 Фотографии Дендробиум бело-багряный на сайте flickr.com 
 Дендробиум бело-багряный видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia  
 Дендробиум бело-багряный на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Видовой очерк и фотографии на сайте orchidfoto.com  

Орхидные
Флора Юго-Восточной Азии
Комнатные растения